Le mot « sphéroïde », nom commun masculin (adjectif qualificatif « sphéroïdal »), désigne ce qui a une forme proche de la sphère.

Sciences physiques et naturelles 
 En archéologie et en géologie, on rencontre notamment des galets roulés, ainsi que des silex, en forme de sphéroïde.
 En astronomie, le terme est notamment utilisé pour décrire certains corps célestes comme les planètes.
 En mécanique des fluides, les gouttes liquides en rotation prennent des formes sphéroïdales.
 En physique nucléaire, l'expérience et la théorie démontrent que certains noyaux dans leur état fondamental sont déformés.

Mathématiques 

En mathématiques, le sens du mot « sphéroïde » s'est spécialisé pour devenir synonyme d'ellipsoïde de révolution.

Cette figure géométrique permet d'approcher des formes allongées (dite prolates) , comme celle d'un , ou aplaties (dites oblates). Ainsi, le sphéroïde de Clairaut ou celui de Maclaurin sont des approximations de la surface terrestre.

Voir aussi 

 Ellipsoïde

Surface
Quadrique
Gravitation